Galerella – rodzaj grzybów
 Galerella – rodzaj ssaków